«Мосты округа Мэдисон» (, 1995) — кинофильм Клинта Иствуда, основанный на одноименном романе Роберта Джеймса Уоллера.

У фильма есть номинация на «Оскар» за лучшую женскую роль (Мерил Стрип); две номинации на Золотой Глобус — за лучший фильм и за лучшую женскую роль. Также кинофильм находится на 90-м месте в рейтинге 100 самых страстных американских фильмов за 100 лет по версии AFI.

Премьера в США состоялась 2 июня 1995 года, в России — в августе 2002 года на DVD.

Сюжет 
В 1987 году Майкл (Виктор Слизак) и Кэролайн (Энни Корли), брат и сестра, разбирают бумаги в доме только что умершей матери, Франчески Джонсон (Мерил Стрип), в округе Мэдисон, штат Айова. Среди бумаг они обнаруживают дневник, который рассказывает о событиях, происшедших в течение четырёх дней в 1965 году, и действие переносится в эти дни.

Франческа — итальянка, сразу после войны вышедшая замуж за солдата американской армии Ричарда Джонсона (Джим Хэйни). У них двое детей, и семья по всем признакам является благополучной. Ричард с детьми уезжают на сельскохозяйственную выставку в Чикаго, а у дома Франчески останавливается машина фотографа Роберта Кинкейда (Клинт Иствуд), приехавшего сделать серию снимков крытых деревянных мостов округа Мэдисон по заказу National Geographic. Он спрашивает дорогу, и Франческа, поняв, что не сумеет её объяснить, вызывается сопроводить его до моста.

Между ними стремительно развивается роман, и в конце четвёртого дня Роберт предлагает Франческе уехать с ним. Несмотря на то, что она ненавидит окружение провинциальной сельской Америки, она отказывается, чтобы не создавать трудности (нелюбимому) мужу и детям. В одной из последних сцен фильма, уже после приезда детей, Франческа с мужем едут на заправку и на короткое время оказываются позади машины Роберта; Франческа не в состоянии подавить слезы, но делает вид, что ничего не происходит. Хотя Франческа и вынуждена скрывать происшедшее от семьи и соседей, эти четыре дня существенно меняют её взгляды на жизнь.

Параллельно происходит эволюция взглядов Майкла и Кэролайн. Сначала они не могут поверить, что написанное в дневнике — правда, но постепенно приходят к пониманию мотивов матери. После прочтения всего письма Майкл возвращается к жене в мотель и пытается восстановить семейный покой после недавней очередной ссоры. Кэролайн также звонит своему мужу для серьёзной беседы, но она, в отличие от Майкла, хочет уйти от нелюбимого ею человека. В финале ленты Майкл и Кэролайн, по желанию матери, развеивают её прах над мостом Роузмен, где Франческа и Роберт провели наилучшие четыре дня в своей жизни.

В ролях 
 Клинт Иствуд — Роберт Кинкейд
 Мерил Стрип — Франческа Джонсон
 Виктор Слизак — Майкл Джонсон
 Энни Корли — Кэролайн Джонсон
 Джим Хэйни — Ричард Джонсон
 Сара Кэтрин Шмитт — молодая Кэролайн
 Кристофер Крун — молодой Майкл
 Филлис Лайонс — Бетти
 Дебра Монк — Мэдж
 Ричард Лейдж — юрист Петерсона
 Мишель Бенеш — Люси Редфилд

Оценки 
Касса
Премьера фильма «Мосты округа Мэдисон» состоялась 2 июня 1995 года в 1805 кинотеатрах. В первые выходные картина заработала 10 500 000 долларов, заняв второе место в прокате Северной Америки. К концу проката фильма было собрано 71 500 000 долларов в США и 110 500 000 долларов за рубежом. В целом, за время проката картина заработала 182 000 000 долларов.

Критика
На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 90 %, основанный на 58 рецензиях критиков, со средним баллом 7,4 из 10. Критический консенсус сайта гласит: «Сентиментальный, медленный, романтичный и насыщенный фильм».

На сайте Metacritic фильм набрал 66 баллов из 100, на основании 22 отзывов, что указывает на «в целом благоприятные отзывы».

Награды и номинации 
 1996 — номинация на премию «Оскар» за лучшую женскую роль (Мерил Стрип)
 1996 — две номинации на премию «Золотой глобус»: лучший фильм — драма, лучшая женская роль — драма (Мерил Стрип)
 1996 — номинация на премию Гильдии киноактёров США за лучшую женскую роль (Мерил Стрип)

Примечания 

Фильмы США 1995 года
Фильмы-драмы США
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы Amblin Entertainment
Фильмы Warner Bros.
Фильмы о фотографах
Фильмы, спродюсированные Кэтлин Кеннеди